Els 200 metres esquena femení es va celebrar entre el 7 i el 8 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 10:30.
 Classificats

Semifinals 
Les semifinals es van disputar a les 17:49.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 
La finales va disputar el 8 d'agost a les 17:47.

Referències 

200 metres esquena femeni